Карпентер, Фрэнк:
 Карпентер, Фрэнк (1855—1924) — американский писатель.
 Карпентер, Фрэнк (1902—1994) — американский палеонтолог.